Maccius est le nom de gens de l'auteur latin comique Plaute (vers 254 - 184 av. J.-C.) : en latin Titus Maccius Plautus

 Il existe une multitude de communes formées avec la variante Massius ou Mascius, portée par un gallo-romain, dont l'origine remonte à *Masciacum ou *Masciacum composé avec le suffixe d'origine gauloise -acum : Macé, , , Machy, , , Massat, etc.

Gens romaine